University of Technology (engelska: UTech) är ett universitet i Jamaica.   Det ligger i parishen Parish of Saint Andrew, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Kingston.

Källor 

Universitet och högskolor i Parish of Saint Andrew (parish i Jamaica)